Die Abkürzung CFTC steht für:
 Confédération française des travailleurs chrétiens (Gewerkschaftsbund in Frankreich)
 Commodity Futures Trading Commission (US-Behörde)

CFTC